«Походы Красной армии» — название, употреблявшееся советской пропагандой для описания кампаний или попыток военно-политической аннексии прилегавших к СССР стран и территорий. Ряд «походов» провалились из-за ожесточённого сопротивления местных войск или по другим причинам. А именно:
Прибалтийский поход (1918) (провалившийся)
Польский поход (1919) (провалившийся)
Индийский поход (1919) (несостоявшийся)
Персидский поход (1920) (провалившийся)
Афганский поход (1929)
Афганский поход (1930)
Западный поход (1939)
Польский поход (1939)
Финский поход (1939) (провалившийся)
Бессарабский поход (1940)
Прибалтийский поход (1940)
Иранский поход (1941)

См. также 
Предыстория Великой Отечественной войны#Экспансия СССР в 1939—1940 годах
«Походы Антанты»
Восточный поход Красной армии Китая
Северо-западный поход Красной армии Китая